Топ-модель по-американски, 15 сезон — пятнадцатый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале CW с 8 сентября по 1 декабря 2010 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством IMG Models
 Разворот в журнале Vogue Italia
 Фотосессия для Beauty Vogue
Судьями в пятнадцатом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, влиятельная личность в мире моды Андре Леон Телли, фотограф Найджел Баркер, тренер всех известных моделей Джей Мануэль или Мисс Джей. В этом сезоне девушки путешествовали в Венецию, Италия. Победительницей стала 19-летняя Энн Уорд из Далласа (Техас).

Участницы 
(возраст указан на время конкурса)

Резюме 

  Участница исключена
  Участница выиграла конкурс
  Участница выиграла конкурс и была исключена
  Участница исключена вне судейства
  Участница выиграла в шоу

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

19 сезон
Телесезоны США 2010 года